Лесюёр () — французская фамилия. Известные носители:

 Лесюёр, Блез Николя (1716-1783) — немецкий живописец и гравёр. 
 Лесюёр, Жан-Франсуа (1760—1837) — французский композитор и музыковед, дирижёр, критик и педагог.
 Лесюёр, Шарль Александр (1778—1846) — французский естествоиспытатель, путешественник и художник.

См. также 
Лесюэр, Эсташ — французский художник.